Cantonul Betz este un canton din arondismentul Senlis, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Acy-en-Multien || align="right" | 752 || align="right" | 60620 || align="right" | 60005
|-
| Antilly || align="right" | 313 || align="right" | 60620 || align="right" | 60020
|-
| Autheuil-en-Valois || align="right" | 212 || align="right" | 60890 || align="right" | 60031
|-
| Bargny || align="right" | 215 || align="right" | 60620 || align="right" | 60046
|-
| Betz || align="right" | 934 || align="right" | 60620 || align="right" | 60069
|-
| Bouillancy || align="right" | 360 || align="right" | 60620 || align="right" | 60091
|-
| Boullarre || align="right" | 225 || align="right" | 60620 || align="right" | 60092
|-
| Boursonne || align="right" | 246 || align="right" | 60141 || align="right" | 60094
|-
| Brégy || align="right" | 483 || align="right" | 60440 || align="right" | 60101
|-
| Cuvergnon || align="right" | 317 || align="right" | 60620 || align="right" | 60190
|-
| Étavigny || align="right" | 118 || align="right" | 60620 || align="right" | 60224
|-
| Gondreville || align="right" | 255 || align="right" | 60117 || align="right" | 60279
|-
| Ivors || align="right" | 211 || align="right" | 60141 || align="right" | 60320
|-
| Lévignen || align="right" | 770 || align="right" | 60800 || align="right" | 60358
|-
| Mareuil-sur-Ourcq || align="right" | 1 439 || align="right" | 60890 || align="right" | 60380
|-
| Marolles || align="right" | 621 || align="right" | 60890 || align="right" | 60385
|-
| Neufchelles || align="right" | 374 || align="right" | 60890 || align="right" | 60448
|-
| Ormoy-le-Davien || align="right" | 179 || align="right" | 60620 || align="right" | 60478
|-
| Réez-Fosse-Martin || align="right" | 130 || align="right" | 60620 || align="right" | 60527
|-
| Rosoy-en-Multien || align="right" | 399 || align="right" | 60620 || align="right" | 60548
|-
| Rouvres-en-Multien || align="right" | 481 || align="right" | 60620 || align="right" | 60554
|-
| Thury-en-Valois || align="right" | 453 || align="right" | 60890 || align="right" | 60637
|-
| Varinfroy || align="right" | 252 || align="right" | 60890 || align="right" | 60656
|-
| La Villeneuve-sous-Thury || align="right" | 166 || align="right" | 60890 || align="right" | 60679
|-
| Villers-Saint-Genest || align="right" | 351 || align="right" | 60620 || align="right" | 60683
|}
 
 

Cantoane în Oise